De wereldkampioenschappen waterpolo 2013 worden van 21 juli tot en met 3 augustus 2013 gehouden in het Piscines Bernat Picornell in Barcelona, Spanje. Het toernooi is integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2013.

Mannen

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

Hoofdschema

Plaats 5-8

Vrouwen

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

Hoofdschema

Plaats 5-8

Eindstand

Externe links 
  Officiële website
  Wedstrijdschema

Wereldkampioenschappen zwemsporten 2013
2013